Wohlhart ist der Familienname von

 David Wohlhart (* 1956), ein österreichischer Hochschullehrer, Autor, Unternehmer und Musiker
 Karl Wohlhart (* 1928), ein emeritierter österreichischer Hochschullehrer der Technischen Universität in Graz